Городско́е поселе́ние Сычёво — упразднённое муниципальное образование в Волоколамском районе Московской области.

Административный центр — посёлок городского типа Сычёво.

География 
Расположено в восточной части Волоколамского района. Граничит с сельскими поселениями Спасское и Чисменское, а также с сельским поселением Новопетровское Истринского района и сельским поселением Волковское Рузского района. Площадь территории городского поселения — 58,17 км².

История 
Городское поселение Сычёво образовано 1 января 2006 года в соответствии с Законом Московской области от 11.01.2005  «О статусе и границах Волоколамского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». В его состав вошли рабочий посёлок Сычёво и 9 населённых пунктов трёх упразднённых административно-территориальных единиц — Аннинского, Судниковского и Чисменского сельских округов Волоколамского района Московской области.

24 мая 2019 года все городские и сельские поселения Волоколамского муниципального района упразднены и объединены в новое единое муниципальное образование — Волоколамский городской округ.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Сычёво) проживают   % населения поселения.

Состав городского поселения

Местное самоуправление 
Глава городского поселения — Нагорный Алексей Роальдович. Председатель совета депутатов — Бушуев Виталий Руфович.

Адрес администрации городского поселения: 143611, Московская область, Волоколамский район, посёлок Сычево, ул. Школьная, д. 3.

Флаг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Упразднённые муниципальные образования Волоколамского района
Упразднённые городские поселения Московской области
Городские поселения, упразднённые в 2019 году